Le groupe E de la Coupe du monde de football de 2010, qui se dispute en Afrique du Sud du 11 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué le  à Durban, a placé les équipes du Cameroun ( FIFA), du Danemark ( FIFA), du Japon ( FIFA) et des Pays-Bas ( FIFA) dans le groupe E.
Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe F, et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe F.

Après deux journées, les Pays-Bas sont qualifiés et le Cameroun est éliminé. La deuxième place qualificative se joue entre le Japon et le Danemark lors de la dernière journée. Les Japonais battent les Danois (3-1) et accompagnent les Néerlandais en huitièmes de finale.

Classement

Première journée

Pays-Bas - Danemark

Japon - Cameroun

Deuxième journée

Pays-Bas - Japon

Cameroun - Danemark

Troisième journée

Danemark - Japon

Cameroun - Pays-Bas

Homme du match

Buteurs

Notes et références 

E